Polyana peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Поляна) :
Polyana, village bulgare de l'obchtina de Sitovo, situé dans l'oblast de Silistra ;
Polyana, village bulgare de l'obchtina de Roudozem, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Polyana, village bulgare de l'obchtina de Straldja, situé dans l'oblast de Yambol.\

Voir aussi 
Poljana